18 – liczba naturalna
 18 – rok naszej ery
 18 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XVIII – sonet Williama Szekspira

Inne 
 18 (Melpomene) – planetoida

Zobacz też